Municipio de Warner puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Warner (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Warner (condado de Antrim, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Antrim.